Владимир Сергеевич Полуполтинных (род. 29 февраля 1972, Молодогвардейск, Ворошиловградская область, Украинская ССР, СССР) — военный деятель самопровозглашённой Луганской Народной Республики, командир 6-го отдельного гвардейского казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР (с 2020), гвардии полковник, первый Герой Луганской Народной Республики (2022).

Биография 
Родился 29 февраля 1972 года в городе Молодогвардейске Ворошиловградской области.

В мае 2014 года начал военную службу в составе 1-го казачьего полка имени Матвея Платова. Тогда это вооружённое формирование приняло первый бой с украинскими войсками.

В начале 2020 года Полуполтинных приказом командующего Народной милицией ЛНР был назначен командиром полка с присвоением воинского звания «полковник».

16 марта 2022 года, указом Главы Луганской Народной Республики за «героизм и мужество, проявленные при выполнении воинского долга» в ходе вторжения России на Украину, Владимиру Сергеевичу Полуполтинных присвоено звание Героя Луганской Народной Республики, впервые в истории награды. На торжественной церемонии, прошедшей 17 марта 2022 года в городе Стаханов, ему был вручён знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда».

Награды 

 Герой Луганской Народной Республики (16 марта 2022 г., медаль «Золотая Звезда» № 001);
 ордена «Казачья доблесть» I и II степеней (ЛНР);
 орден «Службою и храбростью» II степени (ЛНР);
 медаль «За верность долгу» (ЛНР);
 медаль «За Веру и Волю» (ЛНР);
 медаль «70 лет Победы» (ЛНР);
 знак отличия «За заслуги перед Республикой» (ДНР).

Примечания

Ссылки 
  Пасечник присвоил звание Героя ЛНР защитникам Донбасса / ВИДЕО

Командиры подразделений ДНР/ЛНР
Донские казаки
Участники вторжения России на Украину
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании